Сегунда Лига 2002/2003 годов () — 13-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 2002/03 на rsssf.com

2002/2003
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2002 году
Спорт в Португалии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003